Tomkins est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 Adam Tomkins (né en 1969), professeur de droit britannique
 Alan Tomkins (né en 1939), directeur artistique britannique
 A. Pearce Tomkins (1875-1937), fermier et homme politique américain
 Calvin Tomkins (né en 1925), écrivain américain et critique d'art pour le magazine The New Yorker
 Edward Tomkins (1915-2007), ambassadeur britannique
 
 Joel Tomkins (né en 1987), joueur britannique de rugby à XIII et à XV
 Ken Tomkins (1917-1990), homme politique australien
 Leslie Tomkins (né en 1948), directeur artistique anglais
 Logan Tomkins (né en 1992), joueur de rugby anglais
 Oliver Tomkins (1908-1992), ecclésiastique anglican anglais
 Richard Tomkins (né en 1952), journaliste anglais
 Sam Tomkins (né en 1989), joueur britannique de rugby à XIII
 Thomas Tomkins (mort en 1555), martyr protestant anglais
 Thomas Tomkins (1572-1656), compositeur gallois de la fin du  et au début du 
 Trevor Tomkins (né en 1941), drummer de jazz anglais
 William Tomkins (17 siècle), homme politique anglais

Toponyme

Tomkins Cove, hameau de Stony Point dans l'État de New York
Tomkins Knob, montagne de l'ouest de la Caroline du Nord

Autre
Tomkins plc, compagnie multinationale ingénierie britannique
Médaille Tomkins, récompense annuelle du football australien de 1939 à 2008
Médaille McCallum-Tomkins, récompense annuelle du football australien depuis 2009

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme